Karanović (en serbe : Карановић) est un nom de famille d'origine serbe notamment porté par :

Par ordre alphabétique
 Goran Karanović (né en 1987), footballeur serbo-suisse ;
 Mirjana Karanović (née en 1957), actrice et réalisatrice serbe ;
 Srđan Karanović (né en 1945), réalisateur et scénariste serbe.

Notes et références